La Rose blanche, roman de Glen Cook, paru en 1985, ainsi que le personnage de la Rose Blanche du même auteur ;
 Rose blanche, quatrième tome de la bande dessinée Maliki ;
 
 La Rose blanche (The White Rose), film muet américain de D. W. Griffith, sorti en 1923 ;
 La Rose blanche (The Men in Her Life), film américain de Gregory Ratoff, sorti en 1941 ;
 La Rose blanche (Die weisse Rose), film allemand de Michael Verhoeven, sorti en 1982 ;
 Rose blanche (sous-titrée Rue Saint-Vincent), chanson d'Aristide Bruant.

La Rose blanche peut désigner plusieurs mouvements et partis politiques :
 La Rose blanche (Die Weiße Rose), un mouvement de résistants Allemands, fondé en 1942 ;
 Rose blanche de Hambourg, ensemble informel de groupes de résistance allemands à Hambourg ;
 la Rose blanche, parti politique italien fondé en 2008.

Rose blanche peut aussi désigner :
 une rose blanche, fleur de rosier de couleur blanche ;
 l'ordre de la Rose blanche, décoration finlandaise, civile et militaire ;
 l'Ordre de la rose blanche, une bourse d'études pour étudiantes en génie ;
 la Rose blanche d'York, emblème héraldique anglais ;
 Rose Blanche, une communauté de Terre-Neuve.